Money — шестой студийный альбом немецкой группы KMFDM, выпущенный в 1992 году на лейбле Wax Trax! Records.

Об альбоме 
Вернувшись из тура с группой My Life With the Thrill Kill Kult, KMFDM взялись за запись нового альбома. Половину альбома должен был написать Конецко, вторую — Эн Эш. Однако лейбл отказался выпускать часть, созданную Эшем, и Саша заменил её несколькими ремиксами.

Список композиций

В записи участвовали 
 Саша Конецко — бас-гитара, вокал, синтезатор, программирование
 Гюнтер Шульц — гитара
 Эн Эш — вокал (7)
 Дорона Альберти — бэк-вокал
 Кристина Зиверт — бэк-вокал (2, 10)

Ссылки 
 Альбом Money на официальном сайте KMFDM

Альбомы 1992 года
Money
Альбомы Wax Trax! Records
Альбомы Metropolis Records